Lörke ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Lörke (* 1935), deutscher Radrennfahrer
 Otto Lörke (1879–1957), deutscher Dressurreiter und -trainer